N5 ou N05 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 N 5, un sous-marin de la Regia Marina.

Examen 
 Le N5 est un niveau de maîtrise du Japonais dans le barème JLPT.

Médecine 
 Cinquième type de neuraminidase dans le virus de la grippe ;
 Syndrome néphrotique, sans précision (N05), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aviation 
 .

Bus
 Ligne N05 du bus Noctis du réseau bruxellois.

Route
 , dans plusieurs pays et régions.

Voir aussi
 Numéro cinq, Numéro 5 ou 
 5N
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres